Een verkeersweg:
 N715 (België)
 N715 (Frankrijk)
 N715 (Nederland), zie Provinciale weg 715

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing